Mercedes-Benz V-klasse hare flere betydninger:
Mercedes-Benz type 638 (1996-2003)
Mercedes-Benz type 447 (2014-)